Disterigma  — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Disterigma встречаются в Южной Америке в Колумбии.

Виды 
Род включает в себя 40 видов, в том числе:

 Disterigma acuminatum (Kunth) Nied.
 Disterigma balslevii Luteyn
 Disterigma bracteatum Luteyn
 Disterigma campii A.C.Sm.
 Disterigma codonanthum S.F.Blake
 Disterigma dumontii Luteyn
 Disterigma ecuadorense Luteyn
 Disterigma elassanthum S.F.Blake
 Disterigma fortunense Wilbur
 Disterigma hammelii Wilbur & Luteyn
 Disterigma mayanum Lundell
 Disterigma noyesiae Luteyn
 Disterigma ovatum (Rusby) S.F.Blake
 Disterigma pallidum A.C.Sm.
 Disterigma panamense Standl.
 Disterigma rimbachii (A.C.Sm.) Luteyn
 Disterigma staphelioides (Planch.) Nied.
 Disterigma trimerum Wilbur & Luteyn
 Disterigma utleyorum Wilbur & Luteyn
 Disterigma verruculatum Pedraza
 Disterigma weberbaueri Hoerold

Примечания

Литература 
 Pedraza-Peñalosa, P. 2009. Systematics of the neotropical blueberry genus Disterigma (Ericaceae). Syst. Bot. 34: 406—413.

Ссылки 
 
 
 
 The Plant List: Disterigma

Вересковые
Флора Южной Америки